Martin Strell ist der Name folgender Personen:
* Martin Strell (Chemiker, 1881) (1881–1967), deutscher Chemiker
 Martin Strell (Chemiker, 1912) (1912–1999), deutscher Chemiker